Похитители тел:

 Похитители тел — роман (1955) Джека Финнея
 Вторжение похитителей тел — фильм режиссёра Дона Сигела, 1956 год
 Вторжение похитителей тел — фильм режиссёра Филипа Кауфмана, 1978 год
 Похитители тел — фильм Абеля Феррары, снятый в 1993 году

См. также 
 Вторжение — фильм режиссёра Оливера Хиршбигеля и Джеймса Мактига, 2007 год
 Похититель тел — фильм режиссёра Роберта Уайза, 1945 год